Новопокро́вка () — село,
Башиловский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320680504. Население по переписи 2001 г. составляет 35 (16/19 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новопокровка находится на левом берегу реки Гнилуша, в 3-х км от села Башиловка.
Часть села раньше называлась Знаменовка.

История 
 1820 — дата основания.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района